(1937-2010) avocat et représentant entre autres des groupes The Beatles, The Who et The Rolling Stones ;
 Robert Fitzpatrick (1940-) directeur d'écoles et festivals d'arts, ainsi que'ancien PDG d'Euro Disney SCA ;
 Robert Fitzpatrick (1945-) (musique) ancien doyen du Curtis Institute of Music (Philadelphie) ;
  auteur et journaliste américain.